Irecê kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Irecê (ort), Bahia, 
 Irecê (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar